Зульц () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Фельдкирх. . Официальный код  —  80420.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Карл Вучиц по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Форарльберга